Клайд Томбо (англ. Clyde William Tombaugh, 1906–1997) — американський астроном.
 1604 Томбо — астероїд.